Martin Kallmann ist der Name folgender Personen:
* Martin Kallmann (Elektrotechniker) (1867–1911), Elektrotechniker und erster Stadtelektriker von Berlin
Martin Kallmann (Unternehmer) (1891–1982), Mannheimer Feldbahn- und Industriebedarfs-Händler